Anderwereld (streek)
 Anderwereld (waterschap)